Этимология — слово «равон» с узбекского языка переводится как «светлая, чистая, ровная, прямая дорога» или «лёгкий путь».

Автомобиль

 Ravon — автомобилестроительная марка Узбекистана.

НП 

 Равон — древний город в историко-культурной области Тохаристан, который находится в северной части Афганистана.
 Равон — кишлак в Сохском районе Ферганской области Узбекистана.

Примечания